Абубакар Кобеле Кейта (; , Нью-Йорк, США) — американский футболист, центральный защитник клуба «Колорадо Рэпидз».

Карьера

Молодёжная карьера 
В 2016—2018 годах Кейта тренировался в академии футбольного клуба «Коламбус Крю».

В 2018 году Кейта поступил в Виргинский университет, совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Клубная карьера 
Оставив университет после первого года обучения, 22 января 2019 года Кейта подписал контракт с клубом MLS «Коламбус Крю» по . 6 марта Кейта был отдан в аренду клубу Лиги один ЮСЛ «Ричмонд Кикерс». Его профессиональный дебют состоялся 27 апреля в матче «Ричмонд Кикерс» против «Чаттануга Ред Вулвз», в котором он вышел на замену в концовке. За «Коламбус Крю» в MLS дебютировал 3 июля в матче против «Реал Солт-Лейк», отыграв все 90 минут.

5 января 2022 года Кейта был продан «Колорадо Рэпидз» за $300 тыс. в общих распределительных средствах с возможной доплатой ещё $150 тыс. в зависимости от достижения им определённых показателей. В начале марта Кейта получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего выбыл из строя на девять месяцев.

Международная карьера 
В составе сборной США до 20 лет Кейта участвовал в молодёжном чемпионате мира 2019.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ричмонд Кикерс»
Игроки ФК «Коламбус Крю»